

Patronyme 

 Palamède de Forbin (1433-1508), militaire et haut fonctionnaire français ;
 Toussaint de Forbin-Janson (1631-1713), ecclésiastique français ;
 Jacques II de Forbin-Janson (1680-1741), ecclésiastique français ;
 Joseph de Forbin (?-1728), maréchal de camp français ;
 Claude de Forbin (1656-1733), amiral français ;
 Joseph Forbin des Issarts (1775-1851), homme politique français ;
 Auguste de Forbin (1777-1841), peintre, écrivain archéologue et administrateur français ;
 Charles Théodore Palamède Antoine Félix de Forbin-Janson (1783-1849), général français ;
 Charles Auguste Marie Joseph de Forbin-Janson (1785-1844), ecclésiastique français.

Famille de la noblesse provençale
 Maison de Forbin

Édifice 
 Hôtel Palamède de Forbin, hôtel particulier d'Aix-en-Provence (France).

Navires de la Marine nationale française 
Nommés d'après Claude de Forbin (1656-1733), chef d'escadre de la marine royale
 Forbin, frégate de défense aérienne, en service depuis 2010 ;
 Forbin, escorteur d'escadre de type T53, en service de 1958 à 1981
 Forbin, croiseur éclaireur, en service de 1888 à 1913 (reconverti ensuite en transport de charbon) ;   
 Classe Forbin, classe de croiseurs à laquelle il a donné son nom (3 navires).